

Historie 
Na trenérskou lavičku mezi roky 1909 a 2021 usedlo celkem 73 trenérů, pět z nich bylo s dodatečnou funkcí technického ředitele a další dva nejprve s výhradní rolí trenéra a následně s technickým ředitelem. Prvním trenérem v historii klubu byl Virgilio Fossati, kapitán klubu. První profesionální trenér byl najat v roce 1922. Byl jim Brit Bob Spottiswood, který byl také prvním zahraničním trenérem v historii.

Nejdéle sloužícím trenérem Nerazzurri je Argentinský Helenio Herrera, který trénoval celkem devět sezon ve dvou obdobích: od roku 1960 do roku 1968 a od roku 1973 do roku 1974. Celkem odtrénoval 366 zápasů. Během svého řízení získal klub sedm trofejí: 3krát titul, 2krát pohár PMEZ a 2krát Interkontinentální pohár. Dalším trenérem který získal sedm trofejí byl Ital Roberto Mancini. Ten je jediný trenér co s klubem získal tři tituly v řadě, 2krát vyhrál domácí pohár i dvakrát domácí superpohár. Do historie klubu se dostal také Portugalský José Mourinho. Ten získal s klubem trofej Ligy mistrů po 45 letech. Též vyhrál dva tituly a jeden domácí pohár i domácí superpohár. V roce 2010 získal takzvaný Treble.

Celkem 17 hráčů kteří nastoupili v dresu Nerazzurri se posadilo na trenérskou lavičku Interu, jsou to tito v chronologickém pořadí: Virgilio Fossati, József Viola, Árpád Weisz, Armando Castellazzi, Giuseppe Peruchetti, Italo Zamberletti, Giovanni Ferrari, Giuseppe Meazza, Aldo Campatelli, Annibale Frossi, Luigi Ferrero, Camillo Achilli, Giovanni Invernizzi, Enea Masiero, Luis Suárez, Mario Corso, Gianpiero Marini a Marco Tardelli.

Chronologický seznam trenérů 
Níže je uveden seznam trenérů od založení klubu a vítězství uvedených trofejích.

Statistika 
Aktualizováno k 13. února 2023 zahrnující všechny oficiální zápasy.

Reference 

 
Inter Milán